Пя́ша () — село, административный центр Пяшинского сельсовета Бековского района Пензенской области. Расположено в 23 км к северо-востоку от районного центра — пгт Беково на левом берегу одноимённой реки (притока Хопра).

Происхождение названия 
Село названо по имени реки, на левом берегу которой расположено. Река Пяша является правым притоком Хопра.
Гидроним «Пяша» — от мокшанского «пяше» — «липа». Окончание обусловлено женским родом понятия «река» в русском языке, требующего соответствующего грамматического оформления. Кроме этого в официальных источниках использовалось наименование «Засецкое Пяша тож».

История 
Образовано из нескольких населённых пунктов: Монастырщина, Ананьино, Пяша и Дмитриевское. В начале XVIII века (до 1710 года) темниковским подьячим Ананием Борисовичем Немцовым на реке Пяша была поселена деревня Ананьино, а капитаном Осипом Степановичем Засекиным — село Покровское. Около 1720 года образовались сёла Дмитриевское и Пяша, основанные Борисоглебским монастырём и несколькими помещиками. В 1721—1747 годах прибыли крестьяне-переведенцы из Владимирского, Белозерского, Нижегородского, Ряжского и Темниковского уездов. В XX веке в черту села была включена деревня Ключовка.

В 1920—1921 годах XX века село Пяша находилось на территории Тамбовского восстания (Антоновщины).

Долгое время в селе Пяша существовала община староверов — кулугур. В селе у них имелся свой молельный дом. На территории села имеется кулугурское кладбище.

10 октября 1899 года освящён новый каменный храм во имя Покрова Божей Матери. В 1902 году приходской священник Иоанн Поляков награждён камилавкой. В 30-е годы храм разрушен до основания. В настоящее время в селе строится православный храм. Под него перестраивается полуразрушенное здание книжного магазина.

В настоящее время имеется автобусное сообщение с районным центром Беково.

Достопримечательности 

Перед бывшим зданием сельсовета находится братская могила большевиков, убитых в период Тамбовского восстания в 1921 году:
 воспитательницы детского дома имени III Интернационала в селе Никольском, комсомолки Воскресенской Марии Николаевны (1900—1921), которая несмотря на пытки отказалась выдать ключи от склада с продовольствием;
 председателя Пяшинского волисполкома, убитого в с. Яковлевке Гаврикова Дмитрия Яковлевича (1884—1921);
 учителя школы из с. Гранки, убитого в с. Никольском Ермишина Василия Григорьевича (?-1921);
 учителя школы из с. Пяша, члена Сердобского уисполкома, убитого в с. Никольском Ярыгина Акима Еремеевича (1892—1921);
 коммуниста Зайцева Сергея Прокофьевича (?-1921);
 коммуниста Шишкина Семёна Ионовича (?-1921);
 коммуниста Зиновьева Ивана Ивановича (?-1921).

Памятник героям Великой Отечественной войны со списком погибших.

В 12 км к северу-северо-западу от села находится могильник из двух курганов овальной формы эпохи бронзы высотой до 2-х метров.
Памятником производственной архитектуры является металлический мост через реку Пяшу на село Ананьино (пролет 17 м), выстроенный Сердобским земством в XIX веке.

Явленский источник с часовней во имя Лиддской иконы Божьей Матери, находящийся в 1 км от села Пяша. Одна из центральных икон часовни — «Нечаянная радость».

Численность населения

Известные люди 
 Дубровин, Михаил Яковлевич — Герой Советского Союза;
 Зарина, Екатерина Ивановна — писательница, мемуаристка;
 Ильин, Александр Яковлевич — полный кавалер ордена Славы;
 Павкина, Лидия Ивановна — Герой Социалистического Труда.

Примечания

Ссылки 
 
 Село Пяша Бековского района — краеведческие материалы
 МОУ СОШ с. Покровка Бековского района Пензенской области

Населённые пункты Бековского района